Jméno a příjmení Zdeněk Hůla nese více osobností:

 Zdeněk Hůla (skladatel) (1901–1986) – český hudební teoretik a skladatel
 Zdenek Hůla (* 1948) – český malíř a sochař